Das Juniorinneneinzel der US Open 2016 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Dalma Gálfi war die Titelverteidigerin, konnte aber ihren Titel nicht verteidigen, da sie die Altersgrenze überschritten hatte.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Juniorinneneinzel
2016